Hornberg (Breisgau), een berg in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Hornberg (Gällivare), een nederzetting binnen de Zweedse gemeente Gällivare
 Hornberg (Schwarzwald), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg